Минарет:
 Минарет — башня в архитектуре ислама, с которой муэдзин призывает верующих на молитву.
 Минарет (Дивово) — объект усадебного комплекса в Рыбновском районе Рязанской области.

См. также 
 Минареты Хивы